Любимовка () — село, Китайгородский сельский совет, Томаковский район, Днепропетровская область, Украина.

Село ликвидировано в 1988 году.

Находилось на расстоянии в 4 км от села Китайгородка.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Днепропетровской области